

Релаянс — місто, штат Південна Дакота
 Релаянс — переписна місцевість, штат Вайомінг